Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts 2012 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Szkocji kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2012.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 25–28 stycznia 2012 w Halifaksieie na lodowisku CFB Halifax Curling Club.

W finale wzięło udział 8 drużyn, które wyłoniono podczas 2 turniejów eliminacyjnych. Scotties Qualifier #1 odbył się między 9–11 grudnia 2011 w Wolfville i wyłonił 6 zespołów, Scotties Qualifier #2 miał miejsce w dniach 6-8 stycznia 2012 w Bridgetown, wyłoniono wówczas pozostałe dwie drużyny.

Tytuł mistrza Nowej Szkocji obroniła drużyna Heather Smith-Dacey pokonując w finale 7:6 Mary Mattatall.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
28 stycznia 2012; 19:00

Półfinał 
28 stycznia 2012; 15:00

Tie-breaker 
28 stycznia 2012; 15:00

Round Robin

Sesja 1. 
25 stycznia 2012; 13:00

Sesja 2. 
25 stycznia 2012; 19:00

Sesja 3. 
26 stycznia 2012; 13:00

Sesja 4. 
26 stycznia 2012; 19:00

Sesja 5. 
27 stycznia 2012; 13:00

Sesja 6. 
27 stycznia 2012; 19:00

Sesja 7. 
28 stycznia 2012; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Turniej na stronach livecurling.com 

2012 w curlingu
2012